Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dejan Petrović e Andy Ram che hanno battuto in finale Oscar Burrieza-Lopez e Daniel Melo 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Vaughan Snyman /  Gareth Williams (quarti di finale)
 Yaoki Ishii /  Satoshi Iwabuchi (primo turno)

 Jordan Kerr /  Damien Roberts (primo turno)
 Tommy Robredo /  Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2000